Software:

 Software — программное обеспечение.
 Software (группа) — музыкальный проект .
 Software AG — немецкая компания, разработчик программного обеспечения для организаций.
 Software Arts — частная компания по разработке программного обеспечения.
 Software Asset Management (SAM) — методология, направленная на оптимизацию процессов управления активами программного обеспечения.
 Software in the Public Interest — некоммерческая организация, созданная с целью помочь создавать и распространять свободное ПО.
 Software Informer — бесплатная утилита для управления обновлениями к установленным приложениям в операционной системе Microsoft Windows.